Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 проходит в немецком Оберхофе (вт, 6 января — вс, 11 января 2015 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская спринтерская гонка

Женский масс-старт

Мужской масс-старт

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

Примечания 

4-й этап